Canth steht für:

 Minna Canth (1844–1897), finnische Schriftstellerin 
 Die bis 1930 gültige Bezeichnung der schlesischen Stadt Kanth; heute Kąty Wrocławskie in Polen

Siehe auch:
 Cant
 Kant (Begriffsklärung)
 Kandt